John Beecher, né le  à Elmira dans l'État de New York, est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2017-2018 || USNTDP || USHL ||34 ||9 ||16 ||25 ||18 ||8 ||2 ||5 ||7 ||4
|-
| 2018-2019 || USNTDP || USHL ||27 ||6 ||14 ||20 ||64 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Wolverines du Michigan || NCAA || 31 ||9 ||7||16 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Wolverines du Michigan || NCAA  || 16 || 4 || 4 || 8 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Wolverines du Michigan || NCAA  || 34 || 6 || 9 || 15 || 41 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Bruins de Providence || LAH || 9 || 3 || 2 || 5 || 0 ||2 ||0 ||1 ||1 ||2
|-

Au niveau international 

|-
| 2017 || align=left|Défi mondial des -17 ans ||6 ||1 ||0 ||1 ||4 || align=left| Médaille d'or
|-
| 2019 || align=left|Championnat du monde -18 ans||7 ||3 ||1 ||4 ||8 || align=left| Médaille de bronze
|-
| 2020 || align=left|Championnat du monde -20 ans||5 ||0 ||0 ||0 ||2 || align=left| place

Références 

Naissance en avril 2001
Naissance à Elmira (New York)
Joueur international américain de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Bruins de Boston
Joueur de hockey sur glace des Wolverines du Michigan